L'Inconnu de Las Vegas est le titre francophone de deux films américains :
L'Inconnu de Las Vegas, également titré Onze hommes à minuit en Belgique, est le titre français de Ocean's Eleven, film réalisé par Lewis Milestone, sorti en 1960 ;
L'Inconnu de Las Vegas est le titre francophone canadien de Ocean's Eleven, réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2001, et dont le titre est identique aux États-Unis, en France et dans des dizaines de pays à travers le monde.

Voir aussi